Svid' – fiume della Russia
 Svið – piatto islandese